Чемпионат мира по классическому многоборью в конькобежном спорте — ежегодные соревнования, которые среди мужчин проводятся с конца ΧΙΧ века, а среди женщин с 30-х годов XX века.

На чемпионате мира участвуют по 24 спортсмена от мужчин и женщин. С 1999 года квалификация на чемпионат  проходит на трёх турнирах — чемпионат Европы, чемпионат Азии и чемпионат Северной Америки и Океании. В Африке и Южной Америке конькобежный спорт практически не развивается.

На заключительной дистанции принимают участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые отбираются из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор идёт по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицируются участники, занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицируется занимающий более высокое место в любом из списков.

Чемпионы мира 

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (МСК, ИСУ, International Skating Union) с 1893 года. Именно от этого соревнования отсчитывается официальная нумерация чемпионатов. В 1889—1891 годах проводились неофициальные чемпионаты, в 1892 году соревнования не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий. Проведение чемпионата прерывалось из-за мировых войн с 1915 по 1921 год и с 1940 по 1946 год.

В первые годы проведения чемпионатов, согласно действовавшим тогда правилам, зачастую складывалась такая ситуация, при которой соревнования не выявляли сильнейшего, и титул чемпиона мира не присуждался.

Начиная с 1996 года чемпионаты и среди мужчин, и среди женщин проводятся параллельно: в общие сроки на одном стадионе.

Чемпионки мира 

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (МСК, ИСУ, International Skating Union) с 1936 года. Именно от этого соревнования отсчитывалась официальная нумерация чемпионатов. В 1933—1935 годах проводились неофициальные чемпионаты. Проведение чемпионатов прерывалось из-за Второй мировой войны с 1940 по 1946 год.

Начиная с 1996 года чемпионаты и среди мужчин, и среди женщин проводятся параллельно: в общие сроки на одном стадионе. При этом используется нумерация, «доставшаяся» от чемпионатов мира среди мужчин.

Рекорды чемпионатов 
По состоянию на 7 марта 2016 года

Мужчины

Женщины

См. также 
Чемпионат Европы по конькобежному спорту (в классическом многоборье)
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Примечания

Ссылки 
 Результаты на  speedskatingstats.com